Helminthoglypta willetti är en snäckart som först beskrevs av S. S. Berry 1920.  Helminthoglypta willetti ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
willetti